Dark Island ist der Name folgender Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Dark Island (Alaska)
 Dark Island (Florida)
 Dark Island (New York)